Myrmecomyces är ett släkte av svampar. Myrmecomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myrmecomyces